

Cinema 
 L'Engrenage – film del 1919 diretto da Louis Feuillade
 L'Engrenage – film del 1925 diretto da Maurice Kéroul e Max Reichmann
 L'Engrenage – film del 1961 diretto da Max Kalifa
 L'Engrenage – film del 2001 diretto da Frank Nicotra

Teatro 
 L'ingranaggio (L'Engrenage) – opera teatrale di Jean-Paul Sartre del 1948

Televisione 
 L'Engrenage – film per la televisione del 1974 diretto da Maurice Failevic